Rétorika může být:

 rétorika – nauka o řečnictví, řečnické umění
 stylistika a teorie argumentace
 v přeneseném slova smyslu též hanlivé označení pro prázdné či jalové řečnění – ve smyslu žvanění či blábol apod.
 falešná rétorika
 vulgární rétorika
 zastaralý výraz pro šestou třídu u starých gymnázií